Parahaploposthia är ett släkte av plattmaskar. Parahaploposthia ingår i familjen Haploposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Parahaploposthia